«Мениппова сатира» — французский коллективный политический стихотворно-прозаический памфлет нескольких авторов, поэтов и учёных XVI века против Католической лиги. Поводом к его созданию стал созыв Генеральных штатов 26 января 1593 года () герцогом Майеннским, главой враждебных Генриху IV сил, для избрания короля-католика. Произведение было закончено в 1593 году и некоторое время распространялось тайно в рукописном виде, в 1594 году было напечатано Жаме Меттеером ().

Название сатиры происходит от стихотворно-прозаической работы Юста Липсия, вдохновлённого Варроном автора «Saturæ Menippeæ», с эпохи Возрождения сохранившейся лишь во фрагментах, высоко оценённой учёными и чиновниками-канцеляристами, учившимися искусству стилистики по античным работам. «Менипп» было именем циника, знаменитого своими насмешками. Согласно легенде, целью создания произведения было «вернуть заблудшие умы на путь истины и здравого смысла».

«Мениппова сатира» осмеивает — в виде сочинённых авторами сатиры показаний лигистов — претензии вождей Лиги, их лицемерие, смесь ханжества, трусости и вероломства их монахов, превратившихся в воинов. Она представляет собой прозаические и стихотворные отрывки, написанные на разных языках; в ней встречаются некоторые из лучших стихотворений конца XVI века. Политическое влияние её на непредубежденную часть нации было очень велико: она как бы расчистила путь Генриху IV.

Авторы «Менипповой сатиры»: поэты и учёные Жиль Дюран (), Жан Пассера () и Флорен Кретьен (), член парламента Жак Гийо, юрисконсульт Пьер Питу, каноник Пьер Ле Руа (Pierre le Roy) и прево коннетабля Никола Рапен.

Источник

Ссылки 
 Статья 

Произведения 1594 года
Сатирические произведения
Гугенотские войны